Marcus Olsson, med olika stavningar, kan syfta på:

 Marcus Olson (född 1977), svensk scenograf och kostymdesigner
 Marcus Olsson (fotbollsspelare) (född 1988)
 Markus Olsson (handbollsspelare) (född 1990)
 Marcus Olsson (ishockeyspelare) (född 1986)
 Marcus Olsson (regissör) (född 1972)